Okręty US Navy o nazwie USS „Raccoon”

 Pierwszy USS „Raccoon” (SP-506) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS „Raccoon” (IX-127) był zbiornikowcem. W służbie w latach 1944-1946.

Raccoon